Тлемсен () — многозначный термин.

 Тлемсен — город на северо-западе Алжира, столица одноимённого вилайета. 
 Тлемсен — вилайет в северо-западной части Алжира.
 Тлемсен — один из национальных парков Алжира.
 Тлемсен — горный хребет в составе Атласских гор.